LZR ist der Name oder Namensbestandteil von:

 Flugplatz Lizard Island (IATA-Code), Flugfeld im Lizard-Island-Nationalpark, Australien
 LZR, Lempel-Ziv-Rodeh-Algorithmus, Variante des LZ77-Algorithmus
 LZR-Racer, bestzeitenoptimierter Schwimmanzug von Speedo, Australien

Abkürzung